Chalmers är en teknisk högskola i Göteborg; grundad år 1829. Detta är en lista över personer som har studerat vid Chalmers. Alumner från Chalmers organiseras av Chalmersska ingenjörsföreningen.

Fotnoter

Externa länkar 
Chalmers
Chalmersska ingenjörsföreningen

 Lista
Alumner från Chalmers
Listor med anknytning till utbildning